Tiran kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Tirana, huvudstaden, Tiranë prefektur,

Iran 

 Tīrān (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar